Ice Palace peut désigner :
 le Tampa Bay Times Forum
 le titre original du film Les Aventuriers